Sido Makmur (Air Manjunto), een plaats in Indonesië
Sido Makmur (Belitang), een plaats in Indonesië
Sido Makmur (Sipora Utara), een plaats in Indonesië
Sido Makmur (Teramang Jaya), een plaats in Indonesië
Sido Makmur (Kaba Wetan), een plaats in Indonesië
Sido Makmur (Muara Sugihan), een plaats in Indonesië
Sido Makmur (Kuala), een plaats in Indonesië
Sido Makmur (Banyuasin I), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing